Alberto Zagalo Fernandes (18?? - 4 de março de 1927) foi um espírita português.

Biografia 
Formou-se na Faculdade Técnica (Instituto de Ciências Económicas e Financeiras) em Lisboa.

Quando estudante, por mais de uma vez, foi eleito presidente da Associação Académica, tendo lutado para que a extensão universitária atingisse as massas trabalhadoras ou por meio de cursos ou conferências populares. Lutou igualmente para que fossem criadas as Casas de Estudantes, para que estes ter assegurado o ambiente adequado à sua formação. Tentou, sem sucesso, criar uma revista que servisse de órgão oficial para a divulgação científica da Federação Académica.

Ainda nesse período foi atraído pelas doutrinas Neo-Espiritualistas tendo se dedicado a elas até ao final da sua vida.

Cooperou na organização da Federação Espírita Portuguesa, sendo um dos Membros do Conselho Superior Deliberativo e seu Secretário-Geral.

Bibliografia
 VASCONCELOS, Manuela. Grandes Vultos do Movimento Espírita Português.

Espíritas de Portugal